Volenství může znamenat:

obecný význam slova
 nepoddanská zemědělská usedlost (např. v obci Návsí, kdy zde takováto usedlost byla datována k roku 1435)

část názvu sídla
 Volenství – část obce Šenov

součást názvu objektu, místa

 Podčupský, Volenský mlýn – objekt č.p. 86 (GPS 48.966111, 17.671694) v obci Suchá Loz, okr. Uherské Hradiště
Volenský rybník – Je vzdálen 1,5 km od centra města Šenov. Informace o něm jsou součásti naučné stezky, Nachází se v nivě řeky Lučiny. Rybník vodou napájí potok Dolní Datyňka a Frýdecký potok. Na ostrově je hnízdiště ptáků. Stáří rybníka je cca 200 až 300 let. (GPS 49.779295, 18.367578)

součást (základ) příjmení

 Volenský
 Volenská